

Codici 
 AXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alexandria (Australia)
 AXL – codice vettore ICAO di Air Exel

Musica 
Axl Rose – cantante dei Guns N' Roses